Катастрофа DC-9 в Милуоки — авиационная катастрофа, произошедшая 6 сентября 1985 года. Авиалайнер McDonnell Douglas DC-9-14 авиакомпании Midwest Express Airlines выполнял внутренний рейс YX105 по маршруту Мадисон—Милуоки—Атланта, но через 32 секунды после вылета из Милуоки опрокинулся и рухнул на землю в 512 метрах от ВПП аэропорта Милуоки. Погибли все находившиеся на его борту 31 человек — 27 пассажиров и 4 члена экипажа.

Самолёт 
McDonnell Douglas DC-9-14 (регистрационный номер N100ME, заводской 47309, серийный 393) был выпущен в 1968 году и первый полёт совершил 13 сентября. 23 октября того же года был передан авиакомпании Línea Aeropostal Venezolana (LAV), в которой получил б/н YV-C-AAA; в 1975 году был перерегистрирован (борт YV-01C). 15 октября 1976 года был приобретён авиакомпанией Avensa (борт YV-69C). 19 января 1983 года был куплен авиакомпанией K-C Aviation (борт N2405T), которая принадлежала авиакомпании Midwest Express Airlines; в мае того же года перешёл в Midwest Express Airlines и его бортовой номер сменился на N100ME. Оснащён двумя турбореактивными двигателями Pratt & Whitney JT8D-7B. На день катастрофы совершил 48 903 цикла «взлет-посадка» и налетал 31 892 часа.

Экипаж 
Состав экипажа рейса YX105 был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 31-летний Дэнни Уоткин Мартин (). Опытный пилот, управлял самолётом Beechcraft 90 King Air. Проработал в авиакомпании Midwest Express Airlines 1 год и 7 месяцев (с 3 февраля 1984 года). В должности командира McDonnell Douglas DC-9 — с 7 февраля 1985 года (до этого управлял им в качестве второго пилота). Налетал свыше 5100 часов, свыше 1100 из них на DC-9 (свыше 500 из них в качестве КВС).
 Второй пилот — 37-летний Роджер Уильям Вайс (). Опытный пилот, проходил службу в ВВС США, где пилотировал истребитель F-4. В авиакомпании Midwest Express Airlines также проработал 1 год и 7 месяцев (с 3 февраля 1984 года). Налетал 5197 часов, свыше 1640 из них на McDonnell Douglas DC-9 (свыше 1140 из них в качестве КВС).

В салоне самолёта работали две стюардессы:
 Шерон Э. Херб (), 24 года.
 Эми М. Бейн (), 21 год.

Хронология событий

Расшифровка переговоров

Расследование 
Расследованием причин катастрофы рейса YX105 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Окончательный отчёт расследования был опубликован 3 февраля 1987 года.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network
 Окончательный отчёт расследования NTSB

Авиационные происшествия в США 1985 года
Авиационные происшествия в Висконсине